Bernard Wrightson (stripauteur), een Amerikaanse stripauteur
Bernard Wrightson (schoonspringer), een Amerikaanse schoonspringer